Сомало — денежная единица Подопечной территории Сомали в 1950—1960 годах.

 Сомало — муниципалитет в составе комарки Логроньо (Испания).